Charles Francis Adams peut désigner :
 Charles Francis Adams (1876-1947), fondateur de l'équipe de hockey sur glace de Bruins de Boston ;
 Charles Francis Adams, Sr. (1807-1886), avocat américain et membre de la Chambre des représentants ;
 Charles Francis Adams, Jr. (1835-1915), fils du précédent, général de la guerre de Sécession et président de lUnion Pacific ;
 Charles Francis Adams III (1866-1954), neveu du précédent, secrétaire à la Marine des États-Unis ;
 Charles Francis Adams IV (1910-1999), fils du précédent, premier président de Raytheon.